Округ Нокс () располагается в штате Теннесси, США. Официально образован 11 июня 1792 года. По состоянию на 2010 год численность населения составляла 432 226 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1362,341 км2, из которых 1315,721 км2 — суша, 44,030 км2, или 3,290 %, — водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года, в округе проживали 382 032 жителя в составе 157 872 домашних хозяйств и 100 722 семей. Плотность населения составляет 290,00 человека на 1 км2. На территории округа насчитывается 171 439 жилых строений, при плотности застройки около 130,00 строения на 1 км2. Расовый состав населения: белые — 88,10 %, афроамериканцы — 8,63 %, коренные американцы (индейцы) — 0,26 %, азиаты — 1,29 %, гавайцы — 0,03 %, представители других рас — 0,50 %, представители двух или более рас — 1,18 %. Испаноязычные составляли 1,26 % населения независимо от расы.

В составе 28,50 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 49,80 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 10,90 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 36,20 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 29,60 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 9,10 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,34 человека, средний размер семьи — 2,92 человека.

Возрастной состав округа: 22,30 % — моложе 18 лет; 11,60 % — от 18 до 24; 30,40 % — от 25 до 44; 23,10 % — от 45 до 64; 23,10 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя округа — 36 лет. На каждые 100 женщин приходится 93,50 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 90,10 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 37 454 USD, на семью — 49 182 USD. Среднестатистический заработок мужчины — 35 755 USD против 25 140 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 21 875 USD. Около 8,40 % семей и 12,60 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе 14,50 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 9,70 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Нокс, штат Теннесси
  Национальная ассоциация округов США
  Official site
  Knox County Charter and Terms Limits Controversy

Округа Теннесси